New Zealand Sevens 2002 – trzecia edycja wchodzącego w skład IRB Sevens World Series turnieju New Zealand Sevens przeznaczonego dla męskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 8–9 lutego 2002 roku na Westpac Stadium w Wellington będąc piątym turniejem sezonu 2001/2002.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Westpac Stadium zawody były piątym turniejem sezonu 2001/2002 IRB Sevens World Series i wzięło w nich udział szesnaście reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na cztery czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostała ósemka zmierzyła się w walce o Bowl.

Reprezentacja Nowej Zelandii, która w poprzednich dwóch latach nie zdołała zwyciężyć w rozgrywanym w ojczyźnie turnieju, z ogromną przewagą wygrywała pojedynki w pierwszym dniu. Ponadtrzydziestotysięczna widownia spodziewała się zatem końcowego triumfu gospodarzy, gdy w ćwierćfinałach odpadła Australia i Fidżi, ulegli oni jednak w półfinale reprezentantom Republiki Południowej Afryki. Zawodnicy Chestera Williamsa, pokonując w finale Samoańczyków, odnieśli pierwsze zwycięstwo w zawodach z cyklu IRB Sevens World Series.

Najwięcej punktów zdobył reprezentant RPA, Brent Russell, w klasyfikacji przyłożeń z dziesięcioma zwyciężył zaś Argentyńczyk Santiago Gómez Cora.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup

Plate

Bowl

Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

IRB Sevens World Series (2001/2002)
New Zealand Sevens
2002 w Nowej Zelandii